

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych 
 Kociołki – kolonia w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Grabica 
 Kociołki – wieś w woj. łódzkim, w powiecie sieradzkim, w gminie Błaszki
 Kociołki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Kozienice
 Kociołki – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki 
 Kociołki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Kociołki - część wsi Mroczno w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Grodziczno
 Kociołki - część wsi Sarbia w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków

Inne 
 Kociołki – nieistniejąca już wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Kociołki – rejon prużański, obwód brzeski

Zobacz też 
 Kociołek